Pelopidas steht für:
 Pelopidas, thebanischer Feldherr und Staatsmann 
 Pelopidas (Gattung), eine Gattung der Dickkopffalter (Hesperiidae) innerhalb der Schmetterlinge